Поздняя осень — поздняя часть осени, в северном полушарии — приблизительно с середины октября, условно включающая так называемые «глубокую осень» и «предзимье» и характеризующаяся явным снижением среднесуточной температуры, отмиранием и опадением листвы лиственных деревьев, отлётом перелётных птиц, выпадением неустойчивого снега. Ввиду определённых художественных ассоциаций, с одной стороны, и наличием в многих культурах обычаев, связанных с этим сезоном (преимущественно связанных с окончанием активных сельскохозяйственных работ), с другой — тема поздней осени или словосочетание «Поздняя осень» используется в ряде произведений культуры.

  — японский фильм 1960 года режиссёра Ясудзиро Одзу, лауреат Азиатско-тихоокеанского кинофестиваля.
  ( манджу) — южнокорейский фильм 1966 года режиссёра Ли Манхи, лауреат премии газеты «Пусан Ильбо» за лучший фильм.
 «Поздняя осень» () — южнокорейский фильм 2010 года режиссёра Ким Тхэ Ёна, обладатель премии в категории «лучший фильм» Пусанской ассоциации кинокритиков (Корея) и номинации на гран-при Фрибурского международного кинофестиваля (Швейцария).